Il doppio del torneo di tennis ATP Osaka 1973, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Jeff Borowiak e Tom Gorman che hanno battuto in finale Jun Kamiwazumi e Ken Rosewall 6-4, 7-6.

Tabellone

Collegamenti esterni 

ATP Osaka 1973